Maximilian, markgreve av Baden (Maximilian Andreas Friedrich Gustav Ernst August Bernhard), född 3 juli 1933 på Schloss Salem i Salem, Baden-Württemberg, död 29 december 2022 i Salem, Baden-Württemberg, var en tysk markgreve som var överhuvud för huset Baden från 1963 fram till sin död. Han var son till prins Berthold av Baden och prinsessan Theodora av Grekland och Danmark. Han var systerson till prins Philip, hertig av Edinburgh och var därmed kusin med kung Charles III, prinsessan Anne, prins Andrew och prins Edward.

Familj
Han gifte sig med ärkehertiginnan Valerie av Österrike-Toscana dotter till ärkehertig Hubert Salvator av Toscana och prinsessan Rosemary av Salm-Salm, den 23 september 1966 i Salem, Baden-Württemburg, Tyskland, i ett borgerligt giftermål. De gifte sig kyrkligt den 30 september 1966 på Schloss Persenbeug, Österrike.

Prinsessan Marie Louise Elisabeth Mathilde Theodora Cecilie Sarah Charlotte av Baden, f. 3 juli 1969 gift med Richard Baker (f. 30 mars, 1963 i Biddeford, Maine) de har en dotter, Sofia Baker (f. 1 mars, 2001)
Arvprins Bernhard Max Friedrich August Gustav Louis Kraft av Baden, f. 27 maj 1970, gift och har barn
Prins Leopold Max Christian Ludwig Clemens Hubert av Baden, f. 1 oktober 1971
Prins Michael Max Andreas av Baden, f. 11 mars 1976

Eftersom han var gift med en katolik innan regeländringen ingick Maximilian inte i tronföljden för den brittiska tronen.

Anfäder

Referenser

Noter

Externa länkar

Pretendenter till Badens tron
Zähringen
Födda 1933
Avlidna 2022
Män
Personer i Tyskland under 1900-talet
Personer i Tyskland under 2000-talet
Personer från Baden-Württemberg